Romain Guyot peut désigner :
 Romain Guyot (1969-), clarinettiste français ;
 Romain Guyot (1992-2016), coureur cycliste français.